Арчер, Джеймс:

 Арчер, Джеймс (1817—1864) — юрист, офицер армии США в годы мексиканской войны.
 Арчер, Джеймс (1823—1904) — шотландский художник-портретист, пейзажист и живописец исторических сцен.